Хаджинов, Леонид Петрович (1927—2019) — советский организатор производства, генеральный директор ПО «Запорожтрансформатор».
 Хаджинов, Михаил Иванович (1899—1980) — советский генетик, растениевод и селекционер, лауреат Ленинской премии (1963), академик ВАСХНИЛ (1966), Герой Социалистического Труда (1966), заслуженный деятель науки РСФСР (1970).
 Хаджинов, Юрий Николаевич (род. 1970) — заслуженный художник Республики Калмыкия.